La banca centrale della Repubblica di Colombia è la banca centrale dello stato americano della Colombia.

Le monete e le banconote ufficiali che stampano e coniano è il peso colombiano.

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Colombia